Frank Dobson – politico britannico
 Frank Dobson – scultore britannico